João Ornelas da Silva foi Governador Civil de Vila Real de 13 de Junho a 24 de Setembro de 1921; e de Faro entre 13 de Janeiro de 1922 e 16 de Janeiro de 1922.

Governadores civis do distrito de Vila Real
Governadores civis do distrito de Faro